Олег Баканов:
 Баканов, Олег Александрович (1917—1971) — капитан теплохода, Герой Социалистического Труда.
 Баканов, Олег Дмитриевич (род. 1954) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.